Иоанн IX может относиться к
 Иоанн IX — папа римский с января 898 по январь 900.
 Иоанн IX Агапит — патриарх Константинопольский c 1111 по 1134.
 Иоанн IX — патриарх Антиохийский c 1155 по 1159.
 Иоанн IX — титулярный патриарх Иерусалимский с 1156/1157 по 1166.
  — коптский патриарх Александрийский c 1320 по 1327.
 Иоанн IX Маклуф — маронитский патриарх Антиохийский с 1608 по 1633.